Ресучи има више значења:

 Ресучи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ресучи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ресучи, Рисучи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику